Floyd es una variante del nombre escocés o del nombre Galés Lloyd que significa gris.

Toponimia en Estados Unidos 
 Floyd, Arkansas.
 Floyd, comunidad del Condado Floyd, Iowa.
 Floyd, comunidad del Condado Roosevelt, Nuevo México.
 Floyd, pueblo del Condado Oneida, Nueva York.
 Floyd, pueblo del Condado Floyd, Virginia.
 Floyd's Bluff, una colina cerca de Ciudad Sioux, Iowa.

Otros 
 Algoritmo Floyd-Warshall, algoritmo gráfico de la ruta más corta.
 Floyd Rose, compañía fabricante de guitarras.
 Huracán Floyd, gran Huracán de 1999.
 Pink Floyd, famosa banda inglesa de Rock Progresivo.
 Floyd of Rosedale, trofeo de bronce concedido al ganador de cada juego de fútbol americano colegial en Estados Unidos entre Iowa y Minnesota.
 Floyd Mayweather, Jr., Boxeador